Okolo Slovenska 2017 – 61. edycja wyścigu kolarskiego Okolo Slovenska, która odbyła się w dniach od 7 do 11 czerwca 2017 na liczącej ponad 761 kilometrów trasie. Impreza kategorii 2.1 należała do cyklu UCI Europe Tour 2017.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Prolog

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2017
2017 w kolarstwie
2017 na Słowacji